Shezow ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2012 produziert wird.

Handlung 
Der 12-jährige Guy Hamdon findet eines Tages einen magischen Ring, der ihm Superkräfte verleiht. Der einzige Haken: Der Ring sollte eigentlich von einem Mädchen getragen werden, und somit sieht sich Guy gezwungen, in einem Superheldinnenkostüm die Welt vor allem Bösen zu bewahren.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird von DHX Media produziert. Erstmals wurde die Serie am 15. Dezember 2012 auf dem kanadischen Fernsehsender Ten ausgestrahlt.

Episodenliste 

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Weltraum im Film